Tatrzański Park Narodowy
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 TPN 25 – Polski zespół punkowy
 całkowite karmienie pozajelitowe
 fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego